Als Umfang wird bezeichnet
 Länge der Begrenzungslinien einer ebenen Figur, siehe Umfang (Geometrie) (Perimeter), Umfang (Kreis)
 Der längste Weg in einem Graphen, siehe Weg_(Graphentheorie) #Länge und Abstand
 Eigenschaft eines Tests in der Statistik, siehe Umfang (Statistischer Test)